Болохов:

 Болохов (город) — город в юго-западной части Руси, упоминаемый в Галицко-Волынской летописи.
 Болохов (село) — село в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины.